Pandemia COVID-19 w Indiach – epidemiczne zachorowania na terenie Indii na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Pierwszy przypadek miał miejsce 30 stycznia 2020 w mieście Thrissur, w stanie Kerala. Pierwsza zakażona osoba pochodziła z Chin. 12 marca ogłoszono pierwszy zgon z powodu choroby.

Zachorowania 
Według danych na dzień 27 lipca 2020 w Indiach było 1 435 453 przypadków zachorowań, z czego 917 568 zostało uznanych za ozdrowieńców oraz 32 771 osób zmarło. Jak do tej pory wykonano ponad 16 806 803 testów (co oznacza 12 180 testów na milion mieszkańców), a kraj jest na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby zachorowań. W dniu 3 marca 2020 r. rząd Indii zaprzestał wydawania nowych wiz. Wcześniej wydane wizy dla obywateli Włoch, Iranu, Korei Południowej i Japonii zostały zawieszone. W dniu 7 maja ogłoszono 50 000. przypadek zachorowania, a 19 maja ogłoszono 100-tysięczny.

28 kwietnia 2021 indyjski resort zdrowia poinformował o kolejnym rekordzie dziennym zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. W ciągu poprzedniej doby wykryto w Indiach 390 960 nowych przypadków. Zanotowano również rekordową liczbę zgonów. Z powodu COVID-19 w ciągu doby zmarły 3 293 osoby. Całkowita (oficjalna) liczba ofiar śmiertelnych epidemii wyniosła 201 187 osób, a liczba zakażeń zbliżyła się do 18 milionów.

1 maja 2021 roku poinformowano o wykryciu 401 993 nowych przypadków oraz śmierci 3 523 osób. Znaczący wzrost chorych na COVID-19 notuje się od końca lutego. Do 1 maja liczba wykrytych przypadków wzrosła o 7,7 mln. W ostatnim tygodniu kwietnia sytuacja w indyjskich szpitalach stała się bardzo trudna z powodu braku miejsc dla pacjentów oraz niedoboru tlenu dla chorych. Pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ok. 9% mieszkańców Indii. Procesu nie udało się przyśpieszyć z uwagi na niewystarczającą liczbę dawek w stosunku do obywateli.

Przypisy 

2020 w Indiach
Indie
2021 w Indiach